Jan Chwałczyk (1924–2018) – polski artysta; tworzył obrazy, rysunki, obiekty, instalacje, akcje artystyczne
 Tadeusz Chwałczyk (ur. 1933) – polski dziennikarz